FPP steht als Abkürzung für:
 Farnesylpyrophosphat, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Pyrophosphate
  first person perspective, siehe Egoperspektive
 flexible polypropylene, eine Variante des Polypropylens
 Full Packaged Product
 Fraud Prevention Pool, eine Datenbank der Bürgel Wirtschaftsinformationen
 Front Patriotique pour le Progrès, Partei, siehe Zentralafrikanische Republik#Politik
Fiber Patch Placement (FPP), additive Fertigungstechnologie

FPP